W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986 strefy UEFA wzięły udział 32 reprezentacje, które walczyły o 13 miejsc w turnieju finałowym.  miały zapewniony awans jako obrońcy tytułu.

Zasady kwalifikacji 
Drużyny zostały podzielone na 4 grupy po 5 drużyn i 3 grupy po 4. Bezpośredni awans uzyskiwali zwycięzcy grup oraz zespoły z drugich miejsc w grupach B,C,D i F. Drużyny z drugich miejsc z grup 4-zespołowych pierwotnie miały zagrać w grupie barażowej, której zwycięzca awansowałby do finałów, jednak Komitet Wykonawczy FIFA zorganizował dwa baraże, pierwszy między drugimi zespołami z grup A i E a drugi między drużyną z grupy G a zwycięzcą eliminacji strefy OFC.

Przebieg eliminacji

Grupa A

Baraż pomiędzy zespołami z drugich miejsc w grupach A i E. 

Belgia awansowała dzięki golowi strzelonemu na wyjeździe.

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E 

Holandia musiała rozegrać baraż z drugą drużyną w grupie A (zob. wyżej).

Grupa F

Grupa G

Baraż UEFA/OFC 

 
  wygrała w sumie 2:0 i awansowała do Mundialu w Meksyku

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1986
1984 w Europie
1985 w Europie